O5 ou O05 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres formes d'avortement (O05), d'après la classification internationale des maladies ;
 Autoroute turque O5, reliant Istanbul à Izmir ;
 HNLMS O 5, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 O5 un groupe de résistance autrichien ;
 O5, un groupe de pays émergents repris durant le processus d'Heiligendamm.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres